Вал Верди има више значења:
 Округ Вал Верди (Тексас)
 Вал Верди (Калифорнија)